Вотел — фамилия. Известные носители:

 Вотел, Джозеф (; род. 15 октября 1958) — американский военный деятель, генерал-лейтенант армии США.
 Вотел, Энди (настоящее имя Эндрю Шэлкросс, ) — английский диджей, продюсер, совладелец лейбла Twisted Nerve Records.